Села:
 Війниця — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Війниця — Рівненська область, Дубенський район
Річка:
 Війниця — річка у Волинській області